Finn kan syfta på:

 Finn (musikalbum) – ett musikalbum av Neil och Tim Finn
 Finn (mytologi) – den centrala gestalten i irländsk, keltisk mytologi
 Finn (namn) – ett mansnamn av nordiskt ursprung, samt personer med förnamnet
 Finn (publikation) – en publikation från Lukasgillet i Lund
 Finn (Star Wars) – en rollfigur i filmerna Star Wars: The Force Awakens och Star Wars: The Last Jedi
 Finn: – den norska vissångaren Finn Kalviks andra musikalbum från 1972
 Jätten Finn – en legend och saga knuten till en mängd medeltida stenkyrkor i Skandinavien och Finland

Personer
 Liam Finn (1983–), en nyzeeländsk musiker och sångare
 Neil Finn (1958–), en nyzeeländsk musiker och sångare
 Tim Finn (1952–), en nyzeeländsk musiker